Орт () — многозначный термин:

География
 Орт — коммуна в австрийской федеральной земле Верхняя Австрия.
 Орт-на-Дунае — коммуна в австрийской федеральной земле Нижняя Австрия.
 Орт — комплекс из двух замков на озере Траунзее в Австрии.

Персоналии
 Орт, Август (1828—1901) — немецкий архитектор и градостроитель.
 Орт, Альберт (1835—1915) — немецкий учёный-почвовед.
 Орт, Дьёрдь (Фалуди; 1901—1962) — венгерский футболист и тренер.
 Орт, Иоганн (1847—1923) — немецкий патологоанатом.

Мифология
 Орт — двуглавый пёс
 Орт — двойник человека в мифологии коми.

Другое
 Орт — серебряная, затем биллонная монета Германии и Речи Посполитой в XVI—XVIII веках.
 Орт — горизонтальная подземная горная выработка.
 Орт — Единичный радиус-вектор, который одинаково ориентирован с неким радиус-вектором произвольной длины и лежит на той же прямой.

См. также 
 ОРТ — бывшее название Первого канала России.
 ОРТ — Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России.

Примечания